Emmi est un prénom féminin - dérivé soit du prénom Emma, soit du prénom Émilie - porté en particulier en Allemagne et en Europe centrale :

Prénom 
 Emmi Itäranta, née en 1976, femme de lettres finlandaise ;
 Emmi Pikler, 1902-1984, pédiatre hongroise, connue pour avoir développé la théorie de la motricité libre ;
 jardin Emmi-Pikler, à Paris ;
 , chanteuse finlandaise.

Prénom de fiction 
 Emmi Rabban, un personnage fictif de l'univers des romans Dune.

Surnom 
 , chanteuse australienne, connue sous son nom de scène Emmi.

Prénom féminin